Srí Lanka városainak népesség szerinti listája

Jegyzetek 

Települések listái országok szerint
Srí Lanka települései